Frederick Stewart (1805-1872) –  brytyjski arystokrata i polityk, 4. markiz Londonderry
 Frederick Stewart (1836-1889) – brytyjski administrator kolonialny
 Frederick Harold Stewart (1884-1961) – australijski przedsiębiorca i polityk, wielokrotny minister
 Frederick Stewart (1916-2001) –  szkocki geolog, profesor Uniwersytetu Edynburskiego

Zobacz też